Haus Stein steht für
 Haus Stein (Adenau)
 Haus Stein (Essen)
Siehe auch:
Hausstein
Steinhaus
 Villa Stein